Ozymandias (Breaking Bad) — 14.º episódio da 5.ª temporada da série Breaking Bad
Ozymandias (faraó) — apelido dado ao faraó Ramessés II
Ozymandias (Shelley) — poema de Percy Bysshe Shelley, ou o poema de Horace Smith feito para competir com o de Shelley
Ozymandias (Watchmen) — personagem central da história em quadrinhos Watchmen, de Alan Moore

Desambiguação